

Pessoas
 John Williamson
 Alexander William Williamson
 Jack Williamson
 Richard Williamson
 Kevin Williamson
 Roger Williamson
 Oliver Williamson
 James Williamson
 Al Williamson
 Malcolm Williamson

Localidades 
 Williamson (Geórgia)]]
 Williamson (Virgínia Ocidental)
 Williamson (Arizona)
 Williamson (Illinois)
 Williamson (Iowa)
 Condado de Williamson

Outros 
 Williamson (Harry Potter)

Desambiguação